LPE steht für:
 Limited Purpose Entity, deutsch Zweckgesellschaft
 Liquid Phase Epitaxy, deutsch Flüssigphasenepitaxie
 LATAM Airlines Perú (ICAO-Code), peruanische Fluggesellschaft
 Flughafen La Primavera (IATA-Code), Flughafen von La Primavera (Kolumbien), Departamento Vichada, Kolumbien
Local privilege escalation, Software Exploit

lpe steht für:
 Lepki (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua (Provinz), Westneuguinea, Indonesien

Abkürzung